Serqueux kan syfta på:
 Serqueux, Haute-Marne
 Serqueux, Seine-Maritime